Entreviñas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Entreviñas (C.P. 32810), localidad de la provincia de Orense.
 Entreviñas (C.P. 33403), parroquia del concejo de Avilés, Asturias.
 Entreviñas (C.P. 33???), parroquia del concejo de Cangas del Narcea, Asturias.